

События

Римская республика 

 Консулы: Гней Папирий Карбон (в 3-й раз) и Гай Марий (оба — плебеи); преторы: Авл Постумий Альбин, Гай Альбий Каррина, Гай Анний Луск, Гай Каниний Ребил, Гай Фанний, Луций Юний Брут Дамасипп, Марк Перперна Вейентон и Минаций Магн; пропретор: Квинт Антоний Бальб (на Сардинии); курульный эдил: Публий Фурий Крассипед; плебейский эдил: Марк Помпоний; народный трибун: Квинт Валерий; проквестор: Марк Юний Силан (в Азии); монетные триумвиры: Гай Анний Луск, Гай Валерий Флакк, Гай Мамилий Лиметан, Гай Сервилий, Гай Тарквиций Приск, Квинт Антоний Бальб, Квинт Фабий Максим, Луций Манлий Торкват, Луций Марций Цензорин, Луций Фабий Хиспан, Марк Цецилий Метелл Пий и Публий Крепусий.
 Битва при Фавенции между войсками консула Карбона и проконсула Норбана с одной стороны и Метелла Пия с другой. Поражение марианцев.
 Битва под Сигнией между войсками Мария младшего и Суллы. Поражение Мария, Марий осаждён в Пренесте.
 Консул Карбон пытается пробиться к Пренесту на помощь Марию, но терпит поражение от войск Гнея Помпея.
 Оставшийся на севере Норбан, после перехода своих войск на сторону Суллы, бежит на Родос.
 Осаждённый в Пренесте Марий приказывает перебить в Риме своих врагов до вступления туда Суллы. Среди убитых Луций Домиций Агенобарб и Квинт Муций Сцевола.
 Битва при Плаценции между войсками Варрона Лукулла и консула Карбона. Карбон разбит и пытается бежать в Африку, однако он схвачен и казнён на Корсике.
 Марианцы объединяют свои силы с самнитами под командованием Понтия Телезина и идут к Риму, туда же подходят войска Суллы.
 Ноябрь, битва у Коллинских ворот, войска марианцев и самнитов разбиты. Сулла вступает в Рим.
 Сдача Пренеста. Марий младший погибает, совершив самоубийство.
 Из-за гибели обоих консулов Сенат назначает интеррексом Луция Валерия Флакка, ожидая, что тот объявит о выборах новых консулов. Однако Флакк по поручению Суллы вносит закон о назначении Суллы диктатором на неопределённый срок. Начало диктатуры Суллы.
 Квинт Серторий отправляется в Испанию.
 В Азии Митридат VI переходит в наступление, наносит поражение Мурене и занимает Каппадокию.

Родились 
 Публий Теренций Варрон — римский поэт;
 Верцингеториг — вождь племени арвернов, возглавивший в 53 до н. э. сопротивление войскам Гая Юлия Цезаря;
 82, ок. — Гай Лициний Кальв, талантливый судебный оратор, скончавшийся в молодом возрасте;
 82, ок. — Фульвия Бамбула (ум. 40 до н. э.), римская матрона, супруга Марка Антония.

Скончались 
 3 ноября
 Гай Альбий Каррина, марианец, претор текущего года. После сражения у Коллинских ворот бежал, но был пленён и приведён к Сулле, который приказал казнить пленника, а его голову продемонстрировали оборонявшимся в Пренесте марианцам для их деморализации;
 Гай Марций Цензорин, монетный триумвир в 88 году до н. э., после — легат в войске Папирия Карбона;
 Начало ноября — Гай Марий Младший, консул. Покончил жизнь самоубийством, потерпев поражение от Суллы при обороне Пренесте;
 Понтий Телезин — предводитель самнитов;
 Луций Юний Брут Дамасипп — претор этого года, марианец;
 Марк Плеторий — сенатор, казнённый сулланцами;
 Луций Домиций Агенобарб — консул в 94 до н. э.;
 Квинт Муций Сцевола — консул 95 года до н. э.;
 Гай Папирий Карбон Арвина — плебейский трибун 90 до н. э.;
 Публий Антистий — римский политик и оратор;
 Кальпурния Бестия — младшая дочь консула 111 года и мать Антистии от брака с предыдущим. Узнав о гибели мужа, покончила с собой;
 Публий (Лициний) Мурена, видный судебный оратор начала I века до н. э., марианец. Приходился, по одной из версий, братом инициатору 2-й войны с Митридатом Евпатором.

См. также

Примечания